Bootloader (někdy také boot manager) je malý program, který v sobě nese informaci o nynějším umístění operačního systému, aby ho mohl následně nahrát z nějakého úložného zařízení (dnes nejčastěji pevný disk či SSD disk).

Technický popis 
V době, kdy se počítač zapne či je restartován, BIOS (Basic Input/Output System) – po učinění pár počátečních testů a nastavení komponent PC – přebere kontrolu nad pevným diskem Master Boot Record, zkratka MBR, v kterém se Bootloader nachází. Velice podobný způsob upřednostňuje i novější UEFI.

Typy Bootloaderů 
Základní rozdělení:
 Pro určitý operační systém
 Pro vícero OS

Dále dělíme na:
 Kompatibilní s Bios
 Kompatibilní s UEFI
 Kompatibilní s oběma firmwary

Příklady Bootloaderů:
 AiR-Boot
 LILO
 GRUB GNU
 GRUB4DOS

Související články 
 Linux
 Windows
 BIOS
 UEFI

Externí odkazy 
 
 http://searchenterpriselinux.techtarget.com/definition/boot-loader

Software